Moarhof steht für:

 Moarhof (Irschenberg), Ortsteil von Irschenberg, Bayern
 Moarhof (Gemeinde Pölstal), Ort bei Oberzeiring, Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark

 Moarhof (Bad Feilnbach), Gehöft in Bad Feilnbach, Bayern
 Moarhof (Samerberg), Gehöft in Samerberg, Bayern

Siehe auch: 
 Meierhof (Begriffsklärung)